Бассо — фамилия. Известные носители:
 Бассо, Аннализа (род. 1998) — американская кино- и телеактриса, фотомодель.
 Бассо, Иван (род. 1977) — итальянский профессиональный велогонщик.
 Бассо, Лелио (1903—1978) — деятель итальянского демократического социалистического движения, юрист, журналист, публицист и исследователь.
 Бассо, Леонардо (род. 1993) — итальянский профессиональный велогонщик.
 Бассо, Пьер Луиджи (род. 1997) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2018). 
 Бассо, Себастьян — французский врач и натурфилософ конца XVI — начала XVII века, один из один из предшественников механистической философии и ранних сторонников атомизма.
 Бассо, Сьюзан (1954—2014) — американская преступница.